Стефани может означать:

Фамилия
 Стефани, Агостино (1654—1728) — итальянский композитор, теоретик музыки и дипломат.
 Стефани, Гвен (род. 1969) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и дизайнер.
  (Heinrich Stephani; 1761—1850) — немецкий педагог-реформатор.
 Стефани, Лудольф Эдуардович (1816—1887) — российский филолог и археолог.
 Стефани, Лука (род. 1987) — итальянский конькобежец.
  (Matthias Stephani; 1570—1646) — немецкий юрист.
 Стефани, Пол (1944—1998) — американский серийный убийца («Убийца с плаксивым голосом»).
 Стефани, Симон (1929—2000) — албанский коммунистический политик, министр внутренних дел в 1989—1990.
  (Eduard Stephani; 1817—1885) — немецкий политический деятель.
 Стефани, Эрика (род. 1971) — итальянский юрист и политик.
 Стефани, Юзеф (1800—1876) — польский композитор и дирижёр.
 Стефани, Ян (1746—1829) — польский композитор, скрипач и дирижёр.

Прочее
 Стефани — деревня в Греции.
 Стефани — другое название озера Чоу-Бахр в Африке.
 Стефани Браун — вымышленная супергероиня комиксов издательства DC Comics.

См. также 
 Стефания

Примечания